Barlow kan syfta på:

Personer
 Barriemore Barlow (född 1949) trumslagare, bland annat i Jethro Tull
 Eeben Barlow (född omkring 1953), grundare av det privatmilitära företaget Executive Outcomes
 Gary Barlow (född 1971) musiker, medlem i Take That
 
 Harry S. Barlow (1860–1917), brittisk tennisspelare
 Joel Barlow (1754–1812), amerikansk författare och politiker
 Lou Barlow (född 1970) amerikansk musiker och låtskrivare
 Matt Barlow (född 1970) heavy metal-sångare
 Peter Barlow (1776–1862) brittisk matematiker och fysiker

Geografi

Antarktis 

 Barlow (ö),

Storbritannien 

 Barlow, Derbyshire, ort i England, 
 Barlow, North Yorkshire, ort i England,

USA 

 Barlow, Kentucky, ort, Ballard County, 
 Barlow, Oregon, Clackamas County,

Se även 
 Barlowlins

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar